Spriggina este un Gen de animale preistorice cu simetrie bilaterală din perioada Ediacaran (Precambrian) din Australia de Sud. Spriggina a fost numită după Palaeontologul Australian, Reginald Sprigg. Genul Spriggina are doar o specie, Spriggina floundersi, care e specia de tip din genul. In ainte, încă o specie, Spriggina ovata, a fost erectată; dar a fost reidentificat ca o nou gen, Marywadea. Cel mai unic lucru despre S. floundersi este că era probabil primul animal cu un cap și segmente care crea o apariție similară cu un Trilobit sau Anelide, care era o problemă pentru cei care a descoperit animalul de prima oară, deci a făcut o controversie unde uni credeau că Spriggina era un Strămoș pentru Trilobiți sau Anelidele.

Descripție 

Spriggina arăta ca un vierme mic, care era 3–5 de centimetri  (1.2–2.0 in) lung. înainte, uni credeau că Spriggina era un vierme tomopterid și concluzi subiective au apărut de la impresii care animalul le-a făcut. Acest animal are niște caracteristici cu Artropodele simple. Capul lui S. floundersi era În formă de potcoavă rotunjită. Pentru că animalul avea simetrie bilaterală, se mișca probabil cu capul în față la-fel cum face și animalele azi. în mijlocul capului este o umflătură care este asimetrică; această caracteristică a fost făcută probabil de la compactare când a murit animalul.

Coada a lui Spriggina este făcută din segmente care toate se întâlnesc la un canal de linie mediană din centrul organismului.

Denumire 
Spriggina a fost numită în onoarea lui Palaeontologul Australian, Reginald Sprigg. Animalul a fost numit după această persoană pentru că el a făcut descoperiri importante pentru a descoperi primele animale. Numele specific a lui specia S. Floundersi onorează pe colecționarul amator de fosile Ben Flounders. Spriggina ovata a fost pusă ca un alt gen din perioada Ediacaran, Marywadea.

Note 

Animale preistorice
Fosile